Наводнение в Центральной Европе произошло в июле 1997 года, когда вышли из русел реки Одра и Морава. Затронуло Польшу, Чехию и Германию. 114 человек считаются погибшими, материальный убыток составил 4,5 млрд долларов.

Наводнение началось в Чехии, а позже распространилось на территорию Польши и Германии. В Польше это наводнение считается одним из самых катастрофических за всю историю страны, из-за чего было названо Наводнением тысячелетия (). Этот термин используется также в Германии ().

Причины 
Причиной наводнения послужили два дождливых периода в юго-западной Польше и северной Чехии, 3—10 и 17—22 июля. Появление большого количество осадков вызвано перемещением  из северной Италии в Моравию и Польшу. Южная Польша оставалась центром низкого давления долгий период времени.

Количество выпавших за несколько дней осадков соответствует среднему за несколько месяцев. Уровень составлял 300—600 мм. Уровень воды поднялся на 2—3 м. Эти дожди были одними из самых сильных во всей мировой истории.

Наводнение 1997 года было названо «Мировым», потому что вероятность таких дождей в конкретный год оценивается как 0,1 %.

Развитие событий 

Наводнение началось 5 июля в Чехии, 6 июля распространилось на территорию Польши. Эти наводнения были очень быстрыми внезапными паводками, уровень воды вырос на 4 м за полдня.

В Польше первыми пострадавшими населёнными пунктами был город Глухолазы и близлежащие поселения. Премьер-министр Влодзимеж Цимошевич посетил город 7 июля. Бедствие вскоре затронуло и город Рацибуж. В городе Клодзко пострадали несколько древних зданий, возраст которых превышал сотню лет. 8 июля наводнение достигло город Крапковице.

Река Одер вышла из русла и затопила все города на своём берегу. 10 июля был затоплен город Ополе, 12 июля — города Вроцлав и Рыбник, немного позднее — город Глогув.

На польско-немецкой границе (граница по Одеру — Нейсе) скорость наводнения уменьшилась. Благодаря этому немецкая сторона успела подготовится, из-за чего ущерб был гораздо меньше.

18 июля президент Польши Александр Квасьневский объявил день национального траура.

Уровень воды 
Ниже приведена таблица с записью уровней воды на реке Одра во время наводнения:

Примечания 

Наводнения 1997 года
1997 год в Чехии
1997 год в Германии
1997 год в Польше
Наводнения в Германии
Наводнения в Польше
Наводнения в Чехии